Самуэль Ланге (): Ланге, Самуэль Готхольд (1711—1781) — немецкий поэт и переводчик.
 Ланге, Самуэль Готлиб (1767—1823) — немецкий философ.
 Ланге, Самуэль де (старший) (1811—1884) — нидерландский органист и композитор.
 Ланге, Самуэль де (младший) (1840—1911) — нидерландский пианист, композитор и музыкальный педагог.